Robert Henry Carson (1885-1971) –  politico canadese
 Robert Carson (1909-1979) – attore
 Robert Carson (1909-1983) – sceneggiatore e scrittore statunitense
 Robert Carson (1918-2006) – numismatico britannico
 Robert Carson (1989) – giocatore di baseball statunitense